El Edén kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Edén, Honduras, Departamento de Cortés,

Mexiko 

 El Edén, Papantla, 
 El Edén, Tuxpan, 
 El Edén, Tecpatán, 
 El Edén, Oaxaca, Santa María Chilchotla, 
 El Edén, Chilón, 
 El Edén, Puebla, Hueytamalco, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar